Корра́ль () — многозначный термин. Может означать:

Топонимы 
  — населённый пункт в Испании, в составе муниципалитета Картес.
  — населённый пункт в Испании, в составе муниципалитета Кирос.
 Корраль – коммуна в Чили.
 Корраль — залив в Чили.

Составные топонимы 
 Корраль-де-Айльон
 Корраль-де-Альмагер
 Корраль-де-Калатрава
 Корраль-Рубио

Персоналии 
 Корраль, Джордж (род. 1990) — мексиканский футболист.
 Корраль, Ракель (род. 1980) — испанская спортсменка (синхронное плавание).
 Корраль, Рамон (1854—1912) — вице-президент Мексики (1904—1911).

См. также 
 Кораль — загон для скота